Ghulam Abbas (zanger)
 Ghulam Abbas (schrijver)
 Ghulam Abbas (cricketspeler)
 Ghulam Abbas (atleet)
 Ghulam Abbas Khan, Indiase zanger